Ахладохори може да се отнася за:

 Крушево, на гръцки Ахладохори, село в дем Синтика, Гърция;
 Къшлар, на гръцки Ахладохори, село в дем Пела, Гърция;